Bötet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bötet (Föglö, Åland), 
 Bötet, ett berg på Kupmo, Iniö, Åboland, 
 Bötet, Nagu, Åboland, 
 Bötet, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Böte
Böter
Böttö
Bötsön

Robotskapade Finlandförgreningar